Division I i ishockey 1956-57 var den 36. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 33. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. Ligaen var siden den foregående sæson blevet udvidet fra 12 til 16 klubber. De 16 klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de fire hold spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Mesterskabet blev vundet af Gävle Godtemplare IK, som blev svenske mestre for første og hidtil eneste gang. Det var også første gang, at mesterskabet blev vundet af et hold uden for Stockholm-Södertälje-området, og Gävle Godtemplare IK blev derfor det første svenske mesterhold fra landsdelen Norrland. Gävle Godtemplare IK var blevet nr. 2 i Division I Nord men vandt derefter fire ud af de seks kampe i SM-serien, hvorved mesterskabet blev sikret med ét points forspring til sølv- og bronzemedaljevinderne. Sølvmedaljerne gik til Djurgårdens IF, der havde vundet Division I Syd. Holdet endte SM-serien med tre sejre, en uafgjort og to nederlag og fik dermed klubbens femte sæt SM-sølvmedaljer. Bronzemedaljerne blev vundet af de forsvarende mestre fra Södertälje SK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at ende på andenpladsen Division I Syd.

De tidligere ottedobbelte svenske mestre fra Hammarby IF endte på syvendepladsen i Division I Nord og rykkede dermed ned i Division II for første gang efter at holdet havde spillet i landets bedste række i hele klubbens historie.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Slutspil

SM-serien

Spillere 

Gävle Godtemplare IK's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Gert Blomé (1. SM-titel)
 Gunnar Brundin (1. SM-titel)
 Carlgustav Gustafsson (1. SM-titel)
 Egon Hillgren (1. SM-titel)
 Per-Olov Härdin (1. SM-titel)
 Han Isaksson (1. SM-titel)
 Stig Nilsson (1. SM-titel)
 Rolf Norman (1. SM-titel)
 Runar Söderström (1. SM-titel)
 Gösta Westerlund (1. SM-titel)
 Sven Wickman (1. SM-titel)
 Valter Åhlén (1. SM-titel)
 Carl-Göran Öberg (1. SM-tirel)
 Hans Öberg (1. SM-tirel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1956/57  
 Ishockeytabeller - 1956-57  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1956/57  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1956/57

Noter 

1956-57
1956-57
Ishockey i 1956
Ishockey i 1957